Bakwé peut désigner :
 le peuple Bakwé, une population de Côte d'Ivoire ;
 le bakwé, une langue krou.